Sundvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Sundvattnet, sjö i Årjängs kommun 
Norra Sundvattnet, sjö i Årjängs kommun 
Södra Sundvattnet, sjö i Årjängs kommun

Se även
Sundsvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn